Николас Данилофф (, р. 30 декабря 1934) — американский журналист, профессор.

Биография 
Сын Сергея Данилова, внук генерала Ю.Н. Данилова.

Окончил Гарвардский университет.

Работал корреспондентом агентства UPI, журнала U.S. News & World Report в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Москве.

2 сентября 1986 года был арестован КГБ и обвинен в шпионаже. Данилофф настаивал на своей невиновности. 23 сентября 1986 года, после переговоров между США и СССР, Данилофф был освобожден и выехал из СССР.

Предположительно арест Данилоффа был «ответом» КГБ на произошедший за несколько дней до этого арест ФБР советского сотрудника ООН Геннадия Захарова, работавшего в Нью-Йорке.

С 1989 года преподавал журналистику в Северо-Восточном университете, позднее возглавлял школу журналистики в этом университете.

Сочинения 
 Данилов Николас. Кремль и космос = The Kremlin and the cosmos. — М.: Прогресс, 1973. — 158 с. Рассылается по спец. списку.
 Данилофф Николас. Две жизни, одна Россия. Невыдуманная история о том, как американец был взят заложником КГБ = Two Lives, One Russia. / Перевод с англ. Хазанова Е. и Хазанова Ю. — М.: Имидж, 1992 г. 344 с.

Примечания

Ссылки 
 Гость «Американского часа» - американский журналист Николас Данилофф
 15 Questions with Nicholas Daniloff

Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Северо-Восточного университета
Журналисты США